Арда́тов — российский топоним, которым называются несколько населённых пунктов, а также русская фамилия.

Топонимы 
 Ардатов — город в Мордовии, административный центр Ардатовского района.
 Ардатов — посёлок одноимённой станции в Ардатовском районе Мордовии.
 Ардатов — посёлок городского типа в Нижегородской области, административный центр Ардатовского района.

Носители фамилии 
 Ардатов, Анатолий Григорьевич (1946—2005) — советский и российский поэт и писатель.

См. также 
 Ардатово
 Ардатовский район
 Ардатовский уезд